Niemcy:
 Ummanz – wyspa w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie
 Ummanz – gmina kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen